

Емпорія — місто, штат Канзас
 Емпорія — місто, штат Вірджинія